Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2014 () — 21-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 29 ноября по 7 декабря 2014 года на стадионе «Estadio Mendocino de Hockey» в городе Мендоса, Аргентина.

Начиная с этого розыгрыша, Трофей чемпионов вернулся к своему первоначальному интервалу — раз в два года, что было изменено на ежегодный интервал в 1999. Возвращение к розыгрышу раз в два года было предпринято ФИХ в связи с учреждением турнира «Мировая лига по хоккею на траве».

Победителями Трофея чемпионов (в 6-й раз в своей истории) стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную Австралии со счётом 3:1 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1), повторив достижение сборной Австралии, которая в 2003 году выиграла Трофей чемпионов в 6-й раз, и аналогичное достижение сборной Нидерландов в 2011. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Новой Зеландии со счётом 2:1.

Регламент соревнований 
Восемь участвующих команд были разделены на две группы. После игр в каждой группе по круговой системе в один круг все команды проходили в «нокаут»-этап, где играли уже по системе плей-офф для окончательного определения итогового места каждой команды.

Квалификация 
Кроме сборной страны, принимавшей соревнования, прямую путёвку получали команды, занявшие какое-либо из пяти первых мест на предыдущем розыгрыше в 2011 году, а также победитель Champions Challenge I. К ним добавлялись две команды, выбранные решением Исполнительного комитета ФИХ (). Если от участия откажется какая-либо из команд-лучших финишёров предыдущего розыгрыша, её место занимает следующая по результату из участников предыдущего Трофея чемпионов; соответственно — и для команд, выбираемых решением Исполкома ФИХ.

  (страна-хозяйка турнира)
  (2-е место на Трофее чемпионов 2012, занятое сборной Великобритании)
  (3-е место на Трофее чемпионов 2012)
  (4-е место на Трофее чемпионов 2012)
  (5-е место на Трофее чемпионов 2012)
  (победитель Champions Challenge I 2012 года)
  (выбрана FIH Executive Board)
  (выбрана FIH Executive Board)

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC−03:00

Первый раунд

Группа A

Группа B

Второй раунд (плей-офф)

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2014 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2014 на сайте todor66.com

2014
Ноябрь 2014 года
Декабрь 2014 года
Спорт в Аргентине в 2014 году
2014 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине
Спорт в Мендосе